Verklaring kan verwijzen naar: 

 Accountantsverklaring;
 Verklaring (eed), seculiere vorm van een eed;
 Verklaring (politiek), in de politiek een openbare stellingname tussen verschillende belanghebbenden over een omstreden onderwerp; In Engels declaration;
 Verklaring (recht), anekdotische uitzetting van een gebeurtenis door een getuige of verdachte;
 Verklaring (wetenschap), in de wetenschap een soort beschrijving van een verschijnsel naar oorzaak en gevolg; In Engels explanation;
 Attest, een formele officiële schriftelijke mededeling ter ondersteuning van een mondelinge bewering;
 Nieuwsmededeling of uitleg (Communiqué) van een bedrijf, een partij of een bestuur;

Zie ook 
 Beschrijving
 Voorspelling (doorverwijspagina)